Die 1. Divisjon 1967 war die 23. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die fünfte Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 27. April 1967 und endete am 22. Oktober 1967.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Teams mussten absteigen.

Saison 
Der Aufsteiger Rosenborg BK wurde zum ersten Mal norwegischer Meister.

Rosenborg führte die Tabelle seit dem zweiten Spieltag ununterbrochen an. Sie hatten in der Rückrunde immer mehr als zwei Punkte Vorsprung vor den Verfolgern. Bereits nach dem 15. Spieltag war ihnen die Meisterschaft fast schon nicht mehr zu nehmen, da sie fünf Punkte vor allen anderen Mannschaften lagen. Endgültig sicherten sie sich den ersten Platz am 17. Spieltag.

Der zweite Aufsteiger Strømsgodset IF konnte sich ebenfalls in der 1. Divisjon halten.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1967

Fußballsaison 1967
Eliteserien-Saison (Fußball)